Gruol ist der Name folgender Orte:

 Gruol, Stadtteil der Gemeinde Haigerloch im Zollernalbkreis in Baden-Württemberg
Gruol ist der Name folgender Firmen:
 Gruol & Blessing, deutsche Orgelbauwerkstatt im 19. Jahrhundert
Gruol ist der Name folgender Personen:

Siehe auch:
 Gruhl